Stern-Verlag steht für:
 Stern-Verlag (Bremen)
 Stern-Verlag (Düsseldorf)
 Stern-Verlag (Wien)
 Sterne Verlag, Lüneburg
 Neuer Stern Verlag, Kairo
 Stern-Verlag (Peking)